Blumer steht für:
 Blumer (Familie), Schweizer Familie

Blumer ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Blumer (1817–1882), Schweizer Textilunternehmer
 David Blumer (* 1986), Schweizer Fußballspieler
 Didi Blumer (Anna Katharina Blumer; 1883–1973), Schweizer Hauswirtschaftslehrerin
 Dieter Blumer (* um 1960), Schweizer Badmintonspieler
 Eduard Blumer (1848–1925), Schweizer Politiker
 Eduard Naef-Blumer (1866–1934), Alpinist und Autor
 Emilie Paravicini-Blumer (1808–1885), Schweizer Aktivistin und Homöopathin

 Friedrich Imhoof-Blumer (1838–1920), Schweizer Numismatiker
 Hans Blumer, Schweizer Schwimmer 
 Herbert Blumer (1900–1987), US-amerikanischer Soziologe
 Hermann Blumer (* 1943), Schweizer Zimmermann und Holzbauingenieur
 Johann Jakob Blumer (1819–1875), Schweizer Jurist, Richter und Beamter
 
 Liselotte Blumer (* 1957), Schweizer Badmintonspielerin
 Lucien Blumer (1871–1947), elsässischer Maler, Illustrator, Fotograf und Sammler
 Maly Blumer-Marcus (1906–1975), Schweizer Malerin und Illustratorin
 Ruedi Blumer (* 1957), Schweizer Politiker
 Samuel Blumer (1881–1959), Schweizer Unternehmer
 Stacey Blumer (* 1969), US-amerikanische Freestyle-Skierin
 Theodor Blumer (1881–1964), deutscher Komponist und Dirigent
 Walter Blumer (1888–1987), Schweizer Vermessungsingenieur, Kartograf und Kartensammler

Siehe auch:
 Plumer
 Bloomer